W Rumunii
 Podeni – gmina w okręgu Mehedinți
 Podeni – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Buzoești
 Podeni – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Corlăteni
 Podeni – wieś w okręgu Kluż, w gminie Moldovenești
 Podeni – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Podeni
 Podeni – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Bunești
 Podeni – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Perișani